Els 400 metres estils masculí es va celebrar al 9 d'agost al Kazan Arena Stadium a Kazan.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
Les sèries es van disputar a les 09:30.
 Classificats

Final 
La final es va celebrar a les 17:47.

Referències 

400 metres estils masculí